Genale ist eine Schreibweise für:

 Janaale, einen Ort in Südsomalia
 Ganale, einen Fluss in Äthiopien.